Лангерман () — фамилия. Известные носители:
 Лангерман, Вилибальд фон
 Лангерман, Иоганн Готтфрид